Unter einer Dezimalzahl versteht man 
 Eine Zahl im Dezimalsystem, das als Basis die Zahl 10 verwendet
 Eine in „Kommaschreibweise“ geschriebene Kommazahl, also 0,5 statt  – siehe Nachkommastelle